Laureana har flere betydninger:

 Laureana Cilento, en by i Campania, Italien
 Laureana di Borrello, en by i Calabria, Italien